Der Europe Top 16 Cup 2023 im Tischtennis fand am 25. und 26. Februar 2023 im Schweizer Montreux statt.

Modus 
Die Teilnehmer spielten von Anfang an im K.-o.-System auf vier Gewinnsätze.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Der Europe Top 16 Cup auf der Website der ETTU (abgerufen am 25. Februar 2023)

Einzelnachweise 

Tischtenniswettbewerb in der Schweiz
Tischtennisveranstaltung 2023
Sportveranstaltung in Montreux